Сборная новичков женской НБА () — символическая команда, составленная из лучших новичков Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА), выбирается с сезона 2005 года. Состав сборной определяется голосованием главных тренеров команд ассоциации, которым не позволяется голосовать за игроков своих команд. Команда состоит всего из пяти человек. Голосование по определению лучших происходит следующим образом: каждый голосующий называет свою сборную из пяти человек; каждый игрок получает по одному баллу за каждый голос, отданный за него. При равенстве баллов у игроков, претендующих на последнюю позицию в сборной, оба включаются в команду, поэтому в сезонах 2008 и 2015 годов команда состояла из шести человек.

В 2008 году Кэндис Паркер из «Лос-Анджелес Спаркс» была признана новичком сезона и выиграла приз самому ценному игроку женской НБА. Пока что это достижение никто повторить не смог. В Национальной баскетбольной ассоциации подобным результатом смогли похвастаться только двое: Уилт Чемберлен из «Филадельфия Уорриорз» и Уэс Анселд из «Балтимор Буллетс», которые добивались этого в сезонах 1959/1960 и 1968/1969 годов соответственно.

Все игроки, выбранные в сборную новичков, до начала своего первого сезона в ассоциации были выбраны на драфте ВНБА за исключением Марты Фернандес из «Лос-Анджелес Спаркс» в сезоне 2007 года, а также её одноклубницы Аны Дабович и Раму Токасики из «Сиэтл Шторм» в сезоне 2015 года и Ребеки Гарднер из «Чикаго Скай» в сезоне 2022 года. Жюли Альмо из «Индиана Фивер», включённая в команду новичков в сезоне 2020 года, является игроком, выбранным под самым поздним номером на драфте ВНБА (33-й).

Всего 9 иностранных игроков включались в сборную новичков: Марта Фернандес из Испании, Лиз Кэмбидж из Австралии, София Янг с Сент-Винсента и Гренадин, которая впоследствии получила американское гражданство и по итогам сезона 2012 года была выбрана во вторую сборную всех звёзд и вторую сборную всех звёзд защиты уже как американка, Мати Аджавон из Либерии, позднее она тоже стала подданной США, Раму Токасики из Японии, Натали Ачонва из Канады, Ана Дабович из Сербии, Жюли Альмо из Бельгии и Сату Сабалли из Германии.

Легенда к списку

Победители

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды женской НБА